Desa Pantirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pantirejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 110,97), Jawa Tengah, 
 Desa Pantirejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 109,53), Jawa Tengah, 
 Desa Pantirejo (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 111,02), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar